Skarsfjorden eller Skardsfjorden kan henvise til:

 Skarsfjorden (Tromsø) – en norsk fjord i Tromsø kommune i Troms
 Skarsfjorden (Nordland) – en norsk fjord i Rødøy og Meløy kommuner i Nordland